Rottenberg ist der Name folgender Orte:
 Rottenberg (Eppenschlag), Ortsteil der Gemeinde Eppenschlag, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rottenberg (Hösbach), Ortsteil des Marktes Hösbach, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Rottenberg (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rottenberg (Gemeinde Mörschwang), Ortschaft der Gemeinde Mörschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rdeči Breg (Lovrenc na Pohorju), Ort in Slowenien
 Rdeči Breg (Podvelka), Ort in Slowenien
 Nuskova, Ort in Slowenien

Rottenberg ist der Name folgender Berge:
 Rottenberg (Spessart), Berg im Spessart, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Rottenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ena Rottenberg (1893–1952), ungarisch-österreichische Kunstgewerblerin, Glasmalerin, Keramikerin
 Ludwig Rottenberg (1864–1932),  österreichisch-deutscher Komponist und Dirigent
 Mika Rottenberg (* 1976), argentinische Installations- und Videokünstlerin
 Silke Rottenberg (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Rottenberg (* 1969), österreichischer Journalist, Autor und Moderator
 Vera Rottenberg Liatowitsch (* 1944), Schweizer Richterin  

Siehe auch:
 Rotenberg
 Rothenberg
 Rottenberger